Farnborough ist der Ortsname folgender englischen Orte:

 Farnborough (Hampshire)
 bekannt durch die Farnborough International Airshow
 Farnborough Airfield, Flugplatz für den Geschäftsflugverkehr
 Farnborough (London)
 Farnborough (Warwickshire)
 Farnborough (West Berkshire)